Lozano je španělské příjmení, které má následující nositele:

 Conrad Lozano (* 1951), americký baskytarista
 Florencia Lozanová (* 1969), americká herečka
 Hirving Lozano (* 1995), mexický fotbalista
 Javier Lozano Barragán (* 1933), mexický kardinál
 Jorge Lozano (* 1963), mexický tenista
 José Jiménez Lozano (1930–2020), španělský spisovatel
 Juan Lozano (* 1955), španělský fotbalista
 Margarita Lozanová (1931–2022), španělská herečka